Le Championnat du Portugal de football 1952-1953 est la  de la compétition qui voit la victoire du Sporting Portugal.

Classement 

|}

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1952-53 sur leballonrond.fr

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal